Артёмовский городско́й о́круг — муниципальное образование в Приморском крае России, образованное в границах административно-территориальной единицы города краевого подчинения Артём.

Население —  чел. ().

Административный центр находится в городе Артём.

География 
Артемовский городской округ расположен на юге Приморского края. Округ граничит на севере с Уссурийским городским округом, на востоке — со Шкотовским муниципальным районом, на юге — с Владивостокским городским округом, на западе — с Надеждинским муниципальным районом. На юго-востоке граница проходит по береговой линии Уссурийского залива, на юго-западе — по береговой линии залива Угловой. Общая протяженность границы Артемовского городского округа составляет примерно 121,7 км, из них 104,2 км — сухопутная часть и 17,5 км — водная часть границы.

Площадь городского округа — 506,4 км².

Населённые пункты 
В состав городского округа и города краевого подчинения входят 6 населённых пунктов:

Ранее администрации Артёма подчинялись также посёлки городского типа Артёмовский, Заводской, Угловое, которые в 2004 году были упразднены и включены в черту города Артёма.

Население

Динамика населения 
Поселковое население с 1959 по 1989 указано в сумме с п. Трудовым.

26 октября 1938 года Президиум Верховного Совета РСФСР преобразовал поселок в город.

5 февраля 1943 года в состав городского совета г. Артём включены рабочие поселки Угловое и Трудовое, в 1992 году п. Трудовое исключили из г. Артёма передав его г. Владивосток.

Динамика изменения компонентов Артёмовского городского совета и городского округа,

Составляет  % от населения края.

Урбанизация 

В городских условиях (город Артём) проживают  % населения района.

Сельское население округа убывало с 1959 до середины 1970-х, после чего доля сельского населения начала расти, с 1970-х до начала 1990-х годов темпы роста были самые сильные, доля выросла с 4,89 % до более чем 7,71 %, рост составил 1,58 раза, с 1989 по 2012 год шло постепенное повышение доли сельского населения достигнув максимума в 2012 году в 8,49 %. Начиная с 2013 доля сельского населения падает ввиду того, что рост городского населения опережает рост сельского. С 2012—2016 Доля сельских жителей уменьшилась на 0,19 %.

Артёмовский городской округ — округ высокоурбанизированного населения, т.к доля городского населения более 50 %.

Возрастной состав 
Половозрастной состав населения (тыс жит)

2005—2012 данные по городу Артёму, после 2012 данные включая весь Артёмовский городской округ.

Половой состав 
Динамика полового состава населения Артёмовского городского округа.

Естественное и механическое движение 

Естественное и механическое движение Артёмовского городского округа

с 2000 по 2012 население рассчитано по данным естественного движения и учету миграционного движенияМиграционная обстановка в городском округе имеет стабильное положительное сальдо миграции.

Один из немногих городов Приморского края имеющий положительный миграционный прирост.

Органы власти 
Структуру органов местного самоуправления Артёмовского городского округа составляют:
 Дума Артёмовского городского округа (Дума города Артёма) — представительный орган муниципального образования;
 глава Артёмовского городского округа (глава города Артёма) — высшее должностное лицо муниципального образования;
 администрация Артёмовского городского округа (администрация города Артёма) — исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
 контрольно-счётная палата Артёмовского городского округа — контрольно-счётный орган муниципального образования.

Главы глава города (главы городского округа): 
 Новиков Владимир Михайлович (глава города с 11 февраля 2001 до ноября 2016 гг.)
 Авдеев Александр Владимирович (глава городского округа с 17 ноября 2016 г. до февраля 2020 года)
 Квон Вячеслав Васильевич (глава городского округа с 14 апреля 2020 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю

Артёмовский городской округ Приморского края